Franz Ziegler kan syfta på bland andra:

* Franz Ziegler (1803–1876), tysk politiker och skriftställare
 Franz Ziegler (1899–1949), tysk politiker
 Franz Ziegler (1937-2016), österrikisk ingenjör och universitetslärare